Вилье́гас () — испаноязычные топоним и фамилия.

Населенные пункты 

Вильегас — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинцию Бургос (в составе автономного сообщества Кастилия и Леон).
Хенераль-Вильегас — город в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
Хенераль-Вильегас (муниципалитет) — муниципалитет в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Известные носители фамилии 

Вильегас, Антонио де (ок. 1522 — ок. 1551) — испанский писатель и поэт.
Вильегас, Бенито (1877—1952) — аргентинский шахматист.
Вильегас, Гильермо Телль (1823—1907) — президент Венесуэлы в 1868, 1870 и 1892 годах.
Вильегас Пулидо, Гильермо Телль (1854—1949) — венесуэльский юрист, журналист и политик, племянник предыдущего.
Вильегас, Жасмин Мари (известна как Жасмин Ви; род. 1993) — американская певица.
Вильегас, Карлос (род. 1999) — коста-риканский футболист.
Вильегас Уртадо, Микаэла (1748—1819; более известна под псевдонимом Перикола) — перуанская актриса театра и певица.
Вильегас, Сократес Буэнавентура (род. 1960) — католический прелат, второй епископ Баланги.
Вико Вельегас, Федерико (род. 1994) — испанский футболист.
Де Ла Хойя Вильегас, Диего (род. 1994) — мексиканский боксёр-профессионал.
Понсе Вильегас, Серхио Амаури (род. 1981) — мексиканский футболист.
Эрнандес Вильегас, Армандо (род. 1984) — мексиканский актёр.
Берганьо-и-Вильегас, Симон (Вильегас) (1781—1828) — гватемальский прозаик, поэт, эссеист, журналист.